Емі Фрейзер була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Маріон Бартолі виграла титул, у фіналі перемігши Ольгу Пучкову з рахунком 6–0, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2006